CCD son unas siglas que pueden referirse a:
Dispositivo de carga acoplada (o en inglés Charge-Coupled Device), un tipo de sensor electrónico.
Comité Civil de Diálogo, parte del FZLN.
Centro Clandestino de Detención, utilizados en Argentina entre 1976-1983.
Desorden de Colapso de Colmena, el problema de la desaparición repentina de colmenas enteras.
Congreso Constituyente Democrático del Perú (1993-1995), Crisis constitucional de 1992.
Centicandela, unidad de luminancia.
Ciudadanos de Centro Democrático, partido político de España.
Centro de Cultura Digital, centro cultural de la Ciudad de México.
.ccd, extensión de archivo para imágenes de CD de CloneCD.
Problema de colapso de colonias (de las siglas en inglés de Colony Collapse Disorder).

Siglas